Tanger peut faire référence à :
 Tanger, une ville du Maroc.
- Tanger (possession anglaise) - en anglais : English Tangier, la ville précédente en tant que possession anglaise durant quelques années au XVIIe siècle.
 Tanger, un affluent de l’Elbe, en Saxe-Anhalt.
 Tanger, un groupe de musique Français.
 Tanger (Tangier), un film de George Waggner, sorti en 1946.
 Tánger, film espagnol de Juan Madrid sorti en 2004.

Voir aussi